Hallonholm kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hallonholm, Houtskär, Åboland, 
 Hallonholm, Nagu, Åboland, 

Robotskapade Finlandförgreningar